Изомеразы (КФ5) — ферменты, катализирующие структурные превращения изомеров (изомеризация или рацемизация). Изомеразы катализируют реакции, подобные следующей: A → B, где B является изомером A.

Номенклатура 
В названии фермента присутствует слово "рацемаза" (аланин-рацемаза, метионин-рацемаза, гидроксипролин-рацемаза, лактат-рацемаза и др.), "эпимераза" (альдоза-1-эпимераза, рибулозофосфат-4-эпимераза, УДФ-глюкуронат-4-эпимераза и др.), "изомераза" (рибозофосфат-изомераза, ксилозоизомераза, глюкозаминфосфат-изомераза, эноил-СоА изомераза и др.), "мутаза" (фосфоглицерат-мутаза, метиласпартат-мутаза, фосфоглюкомутаза и др.).

Классификация 

Изомеразы имеют собственную классификацию, КФ 5 и имеют следующие подклассы:
 КФ 5.1 включает ферменты, катализирующие рацемизацию (рацемазы) и эпимеризацию (эпимеразы)
 КФ 5.2 включает ферменты, катализирущие геометрическую изомеризацию (цис-транс изомеразы)
 КФ 5.3 включает внутримолекулярные оксидоредуктазы
 КФ 5.4 включает трансферазы (мутазы) 
 КФ 5.5 включает внутримолекулярные лиазы
 КФ 5.99 включает другие изомеразы, в том числе, топоизомеразы

Внешние ссылки 
 EC 5 Introduction from the Department of Chemistry at Queen Mary, University of London
 GoPubMed: Top authors, journals, places publishing on Isomerases

Изомеразы